Mąkoszyce ist der Name folgender Dörfer in Polen:
 Mąkoszyce (Kobyla Góra), Dorf der Gmina Kobyla Góra in der Woiwodschaft Großpolen
 Mąkoszyce (Lubsza), Dorf der Gmina Lubsza in der Woiwodschaft Opole
 Mąkoszyce (Santok), Dorf der Gmina Santok in der Woiwodschaft Lebus